Ла Ботеља има више значења:

 Ла Ботеља (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ботеља (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ботеља (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику